Латиф — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
Фамилия
 Латиф, Исаак (ок. 1210 — ок. 1290) — еврейский врач и философ-каббалист из Кастилии.
 Латиф, Мохаммед (1909—1990) — египетский футболист.
 Латиф-Заде, Алишер (род. 1962) — американско-российский композитор и педагог.

Имя
 Латиф Кайоде (род. 1983) — нигерийский боксёр-профессионал.
 Латиф Яхья (род. 1964) — автор книг, утверждающий, что был двойником Удея Хусейна.

См. также 
 Абдул-Латиф